Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jordan Kerr e Robert Lindstedt erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Michail Južnyj e Miša Zverev.

Michail Južnyj e Miša Zverev hanno battuto in finale 6–3, 6–4, Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti)

  Jordan Kerr /  Robert Lindstedt (semifinali) 
  František Čermák /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008